Зиминский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зиминский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Зиминский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.